Атояк (муниципалитет Веракруса) — муниципалитет в мексиканском штате Веракрус
 Атояк (муниципалитет Халиско) — муниципалитет в мексиканском штате Халиско